Татти (итал. Tatti; каз. Тәтті) — многозначный термин.

 Татти — село в Меркенском районе Жамбылской области Казахстана. 
 Татти — станция в Меркенском районе Жамбылской области Республики Казахстан.

 Татти, Франческо де (1470/1480 — ок. 1532) — итальянский живописец периода Возрождения.

См. также 
 Тати